Сити може бити:

 Сити, придев, антоним од „гладни”

Сити' () може бити:
 Сити (Лондон), финансијску четврт у Лондону
 Сити (Ратови звезда), групе у Ратовима звезда
 Сити (ТВ Пинк), култну трач-емисију ТВ Пинк
 Сити (серија), кандаска ТВ драма са краја деведесетих
 Сити (музички састав), немачки музички састав